Ambohimahasoa (district), een district van Madagaskar
Ambohimahasoa (stad), de hoofdstad van dit district